Anchophthalmops — род жуков из семейства чернотелок. Около 10 видов.

Распространение 
Встречаются в Африке: Зимбабве, Кения, Мозамбик, Сомали, Танзания и Уганда.

Описание 
Жуки коричневого и чёрного цвета, длина тела 8 — 18 мм. 7 — 11-й членики усиков поперечные, расширенные. Скутеллюм узкий в основании. Надкрылья с 9 рядами бороздок. Крылья редуцированы. Абдоминальные вентриты самца с туберкулами. В составе рода около 10 видов, четыре из которых ранее рассматривались в составе рода Selinus. Род включают в состав трибы Platynotini (или в подтрибе Platynotina в трибе Pedinini) из подсемейства Blaptinae (ранее их рассматривали в составе подсемейства Tenebrioninae) и он близок к роду Microselinus.

 Anchophthalmops bartolozzii Banaszkiewicz, 2007
 Anchophthalmops brevipleurum Koch, 1956
 Anchophthalmops elevatus (Gerstaecker, 1871)
 Anchophthalmops foveipennis (Fairmaire, 1887)
 Anchophthalmops gridellii (Ferrer, 1995)
 Anchophthalmops lundbladi (Koch, 1956)
 Anchophthalmops maximus Koch, 1956
 Anchophthalmops menouxi (Mulsant & Rey, 1853)
 Anchophthalmops neumanni Kamiński, 2013
 Anchophthalmops uhligi Banaszkiewicz, 2007
 Anchophthalmops ventralis (Gebien, 1910)
 Anchophthalmops zablockii Kamiński, 2013

Примечания

Литература 
 
 Banaszkiewicz, M. (2007) Two new species of the genus Anchophthalmops Koch, 1956 from Kenya and Tanzania (Coleoptera: Tenebrionidae: Platynotina). Annales Zoologici, 57 (3), 395—401.

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subfamily Blaptinae

Blaptinae
Роды жесткокрылых